

Persone 
 Wavy Gravy – attivista statunitense
 Gravy – pseudonimo di Jamal Woolard, attore e rapper statunitense
 Gravy – pseudonimo di Dave Felton, musicista statunitense

Altro 
 Salsa gravy – salsa
 Gravy – film del 2015 diretto da James Roday